Hemmeler ist der Nachname folgender Personen:

 Hans Hemmeler (1915–2009), Schweizer Jurist, Politiker und Autor
 Marc Hemmeler (1938–1999), Schweizer Jazzmusiker
 Raphael Hemmeler (* 1991), Schweizer Tennisspieler